La Asociación Musical "La Lira" de Cheste, es una asociación creada en Cheste (España) en el año 1886, dedicada a la promoción de la música y de la cultura. Su principal actividad es la banda de música, aunque también cuenta con una banda juvenil, un conjunto instrumental y diversos grupos de cámara surgidos entre los músicos, además de contar con una escuela de música.

Historia

De 1886 a 1925 
La Banda "La Lira" de Cheste fue fundada en 1886 por Juan Cortés Morell, un músico militar.
Enseñaba solfeo a los educandos, a los que dotaba con instrumentos que compraba con su dinero. Su casa se convirtió en el primer local de ensayos. La presentación oficial de la banda fue el 1 de julio de 1886, fecha inscrita en el primer banderín.

El primer Libro de Actas de la Banda se inicia con fecha e 15 de marzo de 1907. La primera de estas actas hace referencia a la posibilidad de crear una sociedad artística musical y de recreo. Una vez formada, solo duró un año debido a problemas económicos.

El 9 de abril de 1908 se nombró director a Gaspar Rosell Barrachina, que permaneció en la banda hasta 1927, fecha en la que toma posesión del cargo Enriqué Ortí.

Durante este periodo, se establecen las normas de funcionamiento interno y las que relacionan la Banda con el Ayuntamiento y el Teatro Liceo.

De 1925 a 1950 
Aproximadamente hacia 1926 siendo el maestro de la Banda Gaspar Rosell Barrachina, hay una división de la misma, lo que dio origen a la formación de la que se conoció como "La Unión Musical" o "Sopapo".

Las dos Bandas se repartían la faena en época de fiestas, alternando los días de actuación. El primer maestro de "La Unión Musical", fue Rafael Rosell, siendo sustituido, cuando era necesario por su hermano. Al marchar este, se hizo cargo de la Banda Juan Rovira Sanchís, que permaneció en la Banda hasta el año 1936, año en que se disuelve la misma.

En 1927 se hace cargo de la dirección de la Banda Enrique Ortí Riva, que fundó un grupo de coros y danzas que actuaron en distintas ciudades españolas, obteniendo diversos premios. Es el compositor del famoso "Villancico Chestano". En este primer lustro, las donaciones de los "socios protectores" permiten renovar el instrumental y los uniformes, para actuar fuera de la localidad. Entre 1936 y 1939 la banda paraliza su desarrollo artístico y de afianzamiento debido a la Guerra Civil, siendo una época de escasa actividad.

Después de este breve periodo de inactividad, retoma la dirección de la Banda Enrique Ortí. En el año 1945, la banda consigue el  Premio en el Concurso de Pasodobles celebrado en la localidad de Buñol. En 1948 consigue el  Premio en el Certamen de Bandas de Buñol y en 1954 el 2º Premio en el Concurso de Pasodobles celebrado en Liria, Valencia. Enrique Ortí dejó la Banda en 1955.

De 1950 a 1987

De 1986 a 2000

De 2000 a 2011 
Entre 2000 y 2002, toma la dirección de la Banda el director D. Enrique Artiga. En 2002 se hace cargo de la banda el actual director D. Javier Enguídanos Morató.

En 2005, la banda participa en el Certamen Nacional de Bandas de Música de Almassera, donde consigue obtener el  Premio y Mención de Honor.
En 2006 se presenta al Certamen de Diputación de Valencia, en su sección 3.ª, donde gana el  Premio y mención de Honor, lo cual le otorga el derecho de participar en el Certamen de Bandas de la Comunidad Valenciana, celebrado en la misma localidad de Cheste. En este último también se consigue el  Premio y Mención de Honor.

En 2009 La Banda participa en el WMC, celebrado en Kerkarde (Holanda), en el cual queda en 12º Puesto de la Segunda Sección

En 2011 Consigue el  Premio y premio especial del Jurado en el Certamen Nacional de Bandas Ciudad de Cullera

En 2011 La Banda celebra su 125 aniversario participando como anfitriona en el  Festival de Bandas Villa de Cheste

Estructura Artística

Escuela de Música 
La escuela de música, (¿?)

Banda de Música 
La Banda de Música cuenta en 2010 con aproximadamente 80 músicos dirigidos por D. Javier Enguídanos Morató, con quien ha logrado 3 Primeros Premios con Menciones de Honor y la participación en el WMC de 2009.
En 2011 aumenta la plantilla y cuenta con un número aproximado de 84 músicos

Premios y galardones 

 En 2006 le fue concedida la "Medalla de Oro de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana", reconocimiento por alcanzar los 120 años fomentando la música de Banda.

Directores

Músicos Profesionales

Referencias

Bibliografía 
Breve Esbozo Histórico de la Banda "La Lira" de Cheste (1986)

Enlaces externos 
 Sitio oficial

Bandas de música sinfónica
Sociedades musicales de la Comunidad Valenciana
Cultura de la provincia de Valencia